Száll a kakukk fészkére (One Flew Over the Cuckoo's Nest) a következőket jelentheti:
 Száll a kakukk fészkére, Ken Kesey 1962-ben kiadott regénye
 Száll a kakukk fészkére, a regény 1963-as színpadi változata
 Száll a kakukk fészkére, a regény alapján 1975-ben készített film